Gulácsy Lajos (1882–1932) festőművész
 Gulácsy Lajos (1925–2016) kárpátaljai református püspök